Коротич Віталій Олексійович — український поет, прозаїк, публіцист.
 Коротич Сергій Тарасович — український вчитель, Почесний громадянин Кременчука.

 Коротич — селище міського типу в Харківському районі Харківської області.
 Коротич — пасажирський зупинний пункт Харківського залізничного вузла Полтавського напрямку.